Таллано-Скопамене () — упразднённый в 2015 году кантон во Франции, находился в регионе Корсика, департамент Южная Корсика. Входил в состав округа Сартен.

Код INSEE кантона — 2A55. Всего в кантон Таллано-Скопамене входило 12 коммун, из них главной коммуной являлась Серра-ди-Скопамене. В 2015 году все коммуны кантоны перешли в новый кантон Сартенес-Валинко.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2008 год составляло 1374 человека.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Южная Корсика на сайте INSEE

Упразднённые кантоны департамента Южная Корсика